Großherzog von Oldenburg steht für:

 die Herrscher im Großherzogtum Oldenburg
 Großherzog von Oldenburg (Schiff, 1849), ein Kriegsschiff
 Großherzog von Oldenburg (Schiff, 1905), ein Kabelleger der Norddeutschen Seekabelwerke